Eisgruber ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher L. Eisgruber (* 1961), Präsident der Princeton University
 Elsa Eisgruber (1887–1968), deutsche Malerin, Autorin und Illustratorin
 Toni Eisgruber (1912–1994), deutscher Skisportler